Verdrag van Prüm (855) of Deling van Prüm, een verdrag uit 855 dat de deling van Midden-Francië onder de drie zonen van Lotharius I regelde
 Verdrag van Prüm (2005), een verdrag dat in 2005 door zeven EU-landen gesloten werd om uitwisseling van opsporingsinformatie te regelen